Роман (, в миру — Романо Марин,  или Роман Марин, ; IX век — декабрь 897) — Папа Римский с августа по декабрь 897 года.

Биография 
Итальянец из Витербо. Брат Марина I. Во время Трупного синода, разделившего Рим на две противоборствующие партии, был кардиналом. После свержения и умерщвления Стефана VI (VII) благодаря интригам партии Формоза объявлен папой. Признал Трупный синод ничтожным, велел вытащить из Тибра тело Формоза и предать его земле. Был низложен сторонниками Стефана.

 
 

Родившиеся в IX веке
Умершие в 897 году
Папы римские
Церковные деятели IX века